Kontarsky ist der Name von

 Alfons Kontarsky (1932–2010), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Aloys Kontarsky (1931–2017), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Bernhard Kontarsky (* 1937), deutscher Dirigent und Pianist

Siehe auch:

 Alfons und Aloys Kontarsky, deutsches Klavierduo